Teodoryk – imię męskie

Osoby

Władcy 
 Teodoryk (zm. 451) – król Wizygotów
 Teodoryk Wielki (ur. 451/455, zm. 526) – król Ostrogotów
 Teodoryk (zm. 579) – król Bernicji

Święci 
 św. Teodoryk (zm. 633) – kapłan (wspomnienie 1 lipca)
 św. Teodoryk (zm. 1377) – zakonnik (wspomnienie 15 października)
 św. Teodoryk Endem (ur. 1499, zm. 1572) – franciszkanin (wspomnienie 9 lipca)
 św. Teodoryk Balat (ur. 1858, zm. 1900) – chiński męczennik (wspomnienie 9 lipca)

Inni 
 Teodoryk (zm. 1102) – antypapież